Онајда има више значења:
 Округ Онајда (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Онајда (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Онајда (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Онајда (Кентаки), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Онајда (Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Онајда (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Онајда (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Онајда (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Онајда (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Онајда (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Онајда (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама